Labatt ist der Familienname folgender Personen:
 John Sackville Labatt (1880–1952) kanadischer Brauer und Entführungsopfer
 Leonhard Labatt (1838–1897), schwedischer Opernsänger (Tenor) 

Labatt steht zudem für:
Labatt Brewing Company, kanadische Brauerei